

Cinema 
 Welcome – film del 2005 diretto da Andy Buck Bucchioni
 Welcome – film del 2007 diretto da Anees Bazmee
 Welcome – film del 2009 diretto da Philippe Lioret

Geografia 
 Welcome – census-designated place della Contea di Davidson, Carolina del Nord
 Welcome – census-designated place della Contea Greenville, Carolina del Sud
 Welcome – città della Contea di Martin, Minnesota
 Welcome – comunità non incorporata della Contea di Austin, Texas

Musica 
 Welcome – traccia dell'album Tommy dei The Who del 1969
 Welcome – album di Santana del 1973
 Welcome – singolo dei Sabotage del 1987
 Welcome – singolo di Jovanotti del 1988
 Welcome – album dei Taproot del 2002
 Welcome – album di Patrick Nuo del 2003
 Welcome (to My Little Island) – singolo di Patrick Nuo del 2003
 Welcome – singolo dei Fort Minor del 2015
 Welcome – EP di Daði Freyr del 2021

Persone 
 Georgie Welcome – calciatore honduregno

Televisione 
 Welcome – drama coreano del 2020

Altri progetti